

Na Ukrainie 
ukr. Петрівка

Miejscowości 
 Petriwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie odeskim, w rejonie iwaniwskim
 Petriwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie podilskim, w bałtskiej miskiej hromadzie
 Petriwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie odeskim, w rejonie iwaniwskim
 Petriwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie podilskim, w bałtskiej miskiej hromadzie
 Petriwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie podilskim, w kujalnickiej silskiej hromadzie.
 Petriwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim
 Petriwka – wieś w obwodzie zakarpackim, w rejonie użhorodzkim

Inne 
 Petriwka – dawna (do lutego 2018 roku) nazwa stacji kijowskiego metra na linii Obołonśko-Teremkiwśkiej, obecnie Poczajna.

Zobacz też
Piotrówka